Das Direct Line International Ladies Tennis 2000 war ein Damen-Tennisturnier in Eastbourne. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 17. bis 24. Juni 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
Tennisturnier in Eastbourne